Кістки (Кістка) — органи в хребетних тварин, які входять до опорно-рухової системи і складаються з кісткової тканини.
 Кістки — пристосування для багатьох ігор, в тому числі азартних.
 Кістки — американський детективний серіал про антропологів і ФБР.

Див. також 
 Кісточка
 Кістяк
 Кістки гральні
, (також кості)
 Кістянка